Der Kuss oder Der Kuß ist der Name folgender Werke: 

 Der Kuß (Oper), Oper von Bedřich Smetana
 Der Kuss (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1887)

Kunstwerke:
 Der Kuss (Hayez), Gemälde von Francesco Hayez
 Der Kuss (Kleukens), Gemälde von Friedrich Wilhelm Kleukens
 Der Kuss (Klimt), Gemälde von Gustav Klimt
 Der Kuss (Munch), Gemälde von Edvard Munch
 Der Kuss (Rodin), Skulptur von Auguste Rodin

Filme:
 Der Kuss (1896), früher Stummfilm aus dem Jahre 1896
 Der Kuß (1929), Stummfilm mit Greta Garbo
 Der Kuß (1988), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm von Pen Densham

Siehe auch:
 Kuss (Begriffsklärung)
 Der Kuss der Spinnenfrau
 Der Kuss des Kjer, Fantasyroman von Lynn Raven
 Der Kuss des schwarzen Gottes (orig. Black God’s Kiss), Kurzgeschichte der US-Amerikanerin C. L. Moore
 Der Kuss vor dem Hôtel de Ville, Foto von Robert Doisneau